Edthof ist der Name folgender Orte:

 Edthof (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Edthof (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Edthof (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Ackerbauschule Edthof , ehemalige Schule in Viehdorf, Vorläufer der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl bei Amstetten

Siehe auch:
 Edhof